Mount Pisgah ist der Name folgender

Berge:
 Mount Pisgah (Australien) in Victoria
 Mount Pisgah (Neuseeland) in den Kakanui Mountains
 Mount Pisgah (Südliche Shetlandinseln) auf Smith Island
 Mount Pisgah (Vermont) in Westmore, Vereinigte Staaten

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Mount Pisgah (Arkansas) im White County
 Mount Pisgah (Indiana) im LaGrange County
 Mount Pisgah (Kentucky) im Wayne County